

Geografia 
 Québec – provincia canadese 
 Québec – città canadese, capoluogo dell'omonima provincia
 Provincia del Quebec – colonia britannica (1763-1791)

Altro 
 Quebec – lettera dell'alfabeto fonetico NATO
 Classe Quebec – nome in codice NATO assegnato alla classe di sottomarini sovietici Progetto 615
 Legge sul Quebec – legge inglese del 1774, che disponeva le procedure di governo per la provincia del Quebec.
 Nordiques de Québec – ex franchigia canadese di hockey su ghiaccio, oggi Colorado Avalanche.
 Quebec – film del 1951 diretto da George Templeton
 Quebec – album degli Ween del 2003
 Quebec Chronicle-Telegraph – giornale canadese